Georges Benko (1953-2009), maître de conférences à l'Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, économiste et docteur en géographie.
 Imre Benkő (1943-), photographe hongrois 
Leon Benko (1983-), footballeur croate.
Lindsay Benko (1976-), nageuse américaine.
Pal Benko (1928-2019), joueur d'échecs américain d'origine hongroise.